Blunt kan syfta på:
 Anthony Blunt, brittisk konsthistoriker och spion
 Blunt, South Dakota, ort i USA